Adrien Tournachon
 Félix Tournachon
 Paul Tournachon Nadar